Cet article présente les faits marquants de l'année 1955 concernant le jeu.

Événements

Compétitions

Sorties 
La version française du Scrabble est commercialisée.

Récompenses

Décès

Lien externe

Notes et références 

Jeu
Chronologie du jeu